Кубок мира по биатлону сезона 2005/2006 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов и соревнований на XX Зимних Олимпийских играх.

Мужчины

Этапы кубка

Зачёт по видам

Женщины

Этапы кубка

Зачёт по видам

Смешанная эстафета

Общий зачёт 
В зачёт Кубка мира идут очки, набранные биатлонистом во всех личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подведении итогов не принимаются в расчёт 3 худшие гонки сезона.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные на сайте Biathlonworld.com

Зимние виды спорта в сезоне 2005/2006
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону